Neuring bezeichnet:
den Politiker Gustav Neuring (1879–1919)
einen Nebenfluss der Sau, slow. Mirna